Schwenke steht für:

 Schwenke (Halver), Stadtteil von Halver, Nordrhein-Westfalen

Schwenke ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Schwenke (* 1991), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Carl Friedrich Schwenke (1840–1916), deutscher Architekt
 David Schwenke (1575–1620), deutscher Bildhauer
 Elmar Peter Schwenke (* 1958), deutscher Pädagoge, Popmusiker und Autor
 Felix Schwenke (* 1979), deutscher Politiker (SPD)

 Helga Schwenke-Speck (1933–2022), deutsche Ärztin

 Mignon Schwenke (* 1954), deutsche Politikerin (Linke)
 Nelson Schwenke (1957–2012), chilenischer Musiker
 Paul Schwenke (1853–1921), deutscher Bibliothekar und Buchwissenschaftler
 Robert Schwenke (1873–1944), deutscher Automobilkonstrukteur
 Stephan Schwenke (* 1974), deutscher Historiker und Archivar
 Tarik Schwenke (* 1977), deutscher Meteorologe
 Uwe Schwenke de Wall (* 1939), deutscher Politiker (CDU)
 Wigbert Schwenke (* 1960), deutscher Politiker (CDU), MdL Sachsen-Anhalt
 Winfried Schwenke (* 1935), deutscher Generalleutnant der Luftwaffe

Siehe auch:
 Schwenck
 Schwencke
 Schwenk